Каменнополь — название населенных пунктов на Украине:

 Каменнополь — село в Пустомытовском районе Львовской области.
 Каменнополь — село в Братском районе Николаевской области.